

Cette liste présente les biens culturels d'importance nationale dans le canton de Schwytz. Cette liste correspond à l'édition 2009 de l'Inventaire Suisse des biens culturels d'importance nationale (Objets A) pour le canton de Schwytz. Il est trié par commune et inclus : 49 bâtiments séparés, 8 collections, 10 sites archéologiques et un cas particulier.

Inventaire 

|}

Annexes

Liens internes 
 Inventaire suisse des biens culturels d'importance nationale et régionale

Liens externes 
 .
 

biens importance nationale